Бурокрылки () — род бабочек из семейства толстоголовок. Род выделяют на основании особенностей строения копулятивного аппарата.

Описание 
Бабочки не крупные. Усики с веретеновидной булавой. Крылья с ровным выпуклым внешним краем. Основной фон верхней стороны крыльев — бурый, на котором находятся нечеткие поля из светлых чешуек. Андрокониальные поля на крыльях у самцов располагаются на переднем крае крыла.

Систематика 
Голарктический род, большинство видов которого распространено на территории США.

 Erynnis afranius (Lintner, 1878)
 Erynnis baptisiae (Forbes, 1936)
 Erynnis brizo (Boisduval & LeConte, [1837])
 Erynnis brizo burgessi (Skinner, 1914)
 Erynnis funeralis (Scudder & Burgess, 1870)
 Erynnis horatius (Scudder & Burgess, 1870)
 Erynnis icelus (Scudder & Burgess, 1870)
 Erynnis juvenalis (Fabricius, 1793)
 Erynnis lucilius (Scudder & Burgess, 1870)
 Erynnis martialis (Scudder, 1869)
 Erynnis marloyi (Boisduval, [1834])
 Erynnis mercurius (Dyar, 1926)
 Erynnis montanus (Bremer, 1861)
 Erynnis meridianus Bell, 1927
 Erynnis pacuvius (Lintner, [1878])
 Erynnis pacuvius callidus (Grinnell, 1905)
 Erynnis pathan Evans, 1949
 Erynnis pelias (Leech, 1891)
 Erynnis persius (Scudder, 1863)
 Erynnis persius fredericki (HA Freeman, 1943)
 Erynnis popoviana Nordmann, 1851
 Erynnis propertius (Scudder & Burgess, 1870)
 Erynnis scudderi (Skinner, 1914)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
 Erynnis telemachus Burns, 1960
 Erynnis tristis (Boisduval 1852)
 Erynnis tristis tatius (WH Edwards, 1882)
 Erynnis zarucco (Lucas, 1857)

Примечания 

Толстоголовки
Роды чешуекрылых